Rezerwat przyrody Wielki Las – rezerwat przyrody w województwie podkarpackim
 Rezerwat przyrody Wielki Las – rezerwat przyrody w województwie podlaskim
 Rezerwat przyrody Wielki Las – rezerwat przyrody w województwie śląskim
 Rezerwat przyrody Wielki Las – rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim